Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1997 was de 18e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 16 januari tot en met 7 februari 1997 in Chili werd gespeeld. Argentinië werd voor de tweede keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1997. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay.

Groepsfase

Groep A
De wedstrijden in poule A werden gespeeld in Iquique.

Groep B
De wedstrijden in poule B werden gespeeld in Coquimbo en La Serena.

Finaleronde
De wedstrijden in de finale werden gespeeld in Coquimbo en La Serena.

 

Voetbal in Chili
Voetbal in 1997
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Chili